Иаков Соловецкий, или Иаков Костромской (ум. 1614) — преподобный Русской православной церкви, игумен Соловецкого монастыря с 1581 по 1597 год.

Биография

О его детстве и мирской жизни сведений практически не сохранилось, да и прочие биографические сведения о нём очень скудны и отрывочны. 
 

Известно, что Иаков Костромской был пострижеником соловецким и учеником Святого Филиппа. При нём, в 1584—1594 годах, построена вокруг монастыря прочная каменная стена, существующая и поныне, по начертанию соловецкого же монаха Трифона под наблюдением присланного из города Москвы воеводы Ивана Яхонтова, но на собственные средства монастыря. 

Царь всея Руси и великий князь Московский Фёдор Иванович пожаловал при игумене Иакове монастырю большие земли; при нём же был поставлен монастырём Сумский острог. 

В 1591 году перенесены мощи Святого Филиппа из Тверского Отроча Успенского монастыря в Соловецкую обитель. Все время игуменства Иакова владения Соловецкого монастыря и основанные из него обители подвергались неоднократным нападениям шведов.

Весной 1597 года, с благославения патриарха Иова, отец Иаков стал первым настоятелем в сане архимандрита в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре. После восшествия на русский престол Василия IV Шуйского Иаков попал в немилость из-за близости к Годуновым и в 1607 году был вынужден вернуться на Соловки.

Память преподобного чтится в Соборе Соловецких святых  и в 3-ю Неделю по Пятидесятнице — в Соборе Новгородских святых.

Примечания

Литература 
 
 Досифей. «Описание Соловецкого монастыря», I, § 18.

 

Преподобные Русской Церкви
Игумены Русской православной церкви
Архимандриты Русской православной церкви
Собор Соловецких святых
Собор Новгородских святых
Настоятели Соловецкого монастыря
Христианские святые XVII века
Персоналии:Ипатьевский монастырь